Pei-shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bei Shan (bergskedja), 
 Beishan (ort), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar